Victor Schnirelmann (en russe : Ви́ктор Алекса́ндрович Шнирельма́н) (né le , à Moscou en URSS puis Russie) est un archéologue, ethnologue et anthropologue russe, auteur d'une série d'ouvrages relatifs à l'ethno-politologie. Docteur en Histoire, collaborateur scientifique principal de l'Institut d'ethnologie et d'anthropologie N. N. Mikloukho-Maklai à Moscou (section d'histoire de l'Académie des sciences de Russie).

Biographie 
Il termine ses études à l'Université d'État de Moscou en 1971 à la faculté d'archéologie.

En 1977, il présente sa thèse à l'Institut d'ethnologie et d'anthropologie N. N. Mikloukho-Maklai à Moscou (section d'histoire de l'Académie des sciences de Russie).
sur l'origine de l'élevage bovin.

À partir de 1972, il travaille а l'Institut d'ethnologie de l'Académie des sciences de Russie, actuellement Institut d'ethnologie et d'anthropologie N. N. Mikloukho-Maklai à Moscou et à l'Académie des sciences de Russie.
 
En 1990, il défend une thèse de doctorat intitulée « Émergence de l'économie productive » auprès de ce même Institut

Depuis les années 1990, il enseigne dans plusieurs écoles dont l'Université d'État de Russie spécialisée dans les problèmes humanitaires. De 1993 à 1996, il a participé activement aux travaux de plusieurs centres de recherche internationaux.
Il a publié plus de 300 ouvrages, dont 20 monographies sur l'archéologie (parmi lesquelles des monographies sur l'archéologie et les langues), l'histoire des sociétés primitives, l'anthropologie socio-culturelle, les politiques ethniques contemporaines.
Plus récemment il s'est spécialisé dans l'étude des " visions de l'histoire " en Russie et dans la CEI, et dans celle de la mémoire sociale, de l'idéologie nationaliste et des conflits interethniques. Son rapport à la conférence-Wiki 2012 à Moscou y fut consacré avec le sujet : " Les pièges de la mémoire historique : le nationalisme ethnique et les problèmes du passé ".

Il a reçu la Médaille Nikolaï Vavilov, pour sa contribution au développement de l'étude du développement des foyers agricoles.

Bibliographie

Comme auteur 

 Хазарский миф: идеология политического радикализма в России и ее истоки. — М.: Мосты культуры-Гешарим, 2012. 312 с., ил. (L'idéologie du radicalisme politique en Russie et de ses origines)
 Происхождение скотоводства: культурно-историческая проблема. Изд. 2-е доп. — М.: ЛИБРОКОМ|Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2012. 338 с. (Origine de l'élevage: problème historico-culturel)
 Возникновение производящего хозяйства (очаги древнейшего земледелия). Изд. 2-е доп. — М.: ЛИБРОКОМ|Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2012. 448 с. (Émergence de l'économie productive)
 Русское родноверие: неоязычество и национализм в современной России. — М.: ББИ, 2012. XIV+302 с.(néo-paganisme et nationalisme dans la Russie contemporaine)
 «Порог толерантности»: Идеология и практика нового расизма. — М.: НЛО, 2011. Т. 1. 552 с., Т. 2. 856 с.
 Лица ненависти (антисемиты и расисты на марше). Второе издание, исправленное и дополненное. — М.: Московское Бюро по Правам Человека, Academia, 2010. — 336 с.(Visage de la haine : antisémites et racistes en marche)
 2010. В. А. Шнирельман, Ж. Б. Абылхожин, С. Н. Абашин, М. Золян, Т. Закарян, Н. Чиковани, К. Какителашвили. Многоликая Клио: бои за историю на постсоветском пространстве. — Брауншвейг: Ин-т им. Георга Эккерта, 2010. — 142 с.(bataille pour l'histoire dans l'ex-URSS)
 «Чистильщики московских улиц»: скинхеды, СМИ и общественное мнение. — М.: Academia, 2007. 116 с.
 Национализм в мировой истории / под ред. В. А. Тишкова и В. А. Шнирельмана. — М.: Наука (издательство)|Наука, 2007. 604 с. (nationalisme dans l'histoire mondiale)
 
 Очерки современного расизма. — Петрозаводск: Скандинавия, 2006. — 64 с.
 Лица ненависти (антисемиты и расисты на марше). — М.: Academia, 2005. 360 с.
 Интеллектуальные лабиринты. Очерки идеологий в современной России. — М.: Academia, 2004. 480 с. (Labyrinthes intelligents. Essais idéologiques dans la Russie contemporaine)
 Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: ИКЦ Академкнига, 2003. 592 с. (Guerres de mémoire, mythes, identité et politique en Transcaucasie)
 The Myth of the Khazars and Intellectual Antisemitism in Russia, 1970s — 1990s. Jerusalem: The Vidal Sassoon *International Center for the Study of Antisemitism, Université hébraïque de Jérusalem, 2002. 200 pp. (Le mythe des Khazars et l'antisémitisme en Russie)
 Неоязычество на просторах Евразии / под ред. В. А. Шнирельмана. — М.: Библейско-богословский институт, 2001. 177 стр. (Néo-paganisme en Eurasie)
 The Value of the Past. Myths, Identity and Politics in Transcaucasia. Osaka: National Museum of Ethnology (Senri Ethnological Studies, № 57), 2001. 465 pp.—
 Who gets the past? Competition for ancestors among non-Russian intellectuals in Russia. Washington D. C., Baltimore & London: Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press, 1996. 98 pp.
 Война и мир в ранней истории человечества. В 2 тт. — М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1994 (совместно с А. И. Першицем и Семёнов, Юрий Иванович|Ю. И. Семеновым).
(Guerre et paix dans l'histoire des débuts de l'humanité)
 Возникновение производящего хозяйства. — М.: Наука (издательство)|Наука, 1989. — 448 с.
(Émergence de l'économie productive)
 Отдельные главы в кн.: История первобытного общества. Т. 1-3. — М.: Наука (издательство)|Наука, 1983—1988.(Préhistoire)
 Происхождение скотоводства. — М.: Наука (издательство)|Наука, 1980. — 333 с.
(Les origines de l'élevage)

Comme rédacteur responsable 
 Национализм в мировой истории. М.: Наука (издательство)|Наука, 2007. 604 стр. (совместно с Тишков, Валерий Александрович|В. А. Тишковым) (Le nationalisme dans l'histoire du monde)
 Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. М.: ИА РАН, 2011. 382 стр. (совместно с Петров, Андрей Евгеньевич (историк)|А. Е. Петровым)
(falsification des sources historiques et élaboration des mythes ethniques).

Liens 
 Биография в справочнике «Международные исследования в России»

Publications
 ЖЗ| liste des publications de Shnirelman.
 Статьи на сайте журнала « Скепсис (журнал)|Скепсис »
 

Critiques
 Гутнов Ф. Тяжело быть аланом? (рецензия на книгу В. А. Шнирельмана «Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке.»
 Напольских, Владимир Владимирович|Напольских В. В. Заметки на полях: Неоязычество на просторах Евразии // Вестник Евразии / Acta Eurasica. №1. Москва, 2002.
 Чочиев, Алан Резоевич|Чочиев А. Р. «Подспудное» и «гробовое» в панегирике Шнирельману (по книгам «Войны памяти» М., 2003 и «Быть аланами» М., 2006)

Références 

Historien soviétique
Historien russe du XXe siècle
Historien russe du XXIe siècle
Archéologue soviétique
Archéologue russe du XXe siècle
Archéologue russe du XXIe siècle
Ethnologue soviétique
Ethnologue russe
Naissance à Moscou
Naissance en mai 1949
Naissance en RSFS de Russie